Moulines (Calvados)
Moulines (Manche)